Roxboro (ang. Roxboro Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Person
 Roxboro – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Person
 Roxboro – do 2002 roku miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec, obecnie część dzielnicy Pierrefonds-Roxboro w Montrealu